Gergely János (1911–1996) zeneszerző, zenetudós, etnológus, Bartók-kutató
John Gergely (1919–2013) amerikai magyar biokémikus
Gergely János (1925–2008) orvos, immunológus, az MTA tagja
Gergely János (1928–1989) erdélyi botanikus, egyetemi oktató
Gergely János (1925–2010) úszóedző
Gergely János (1930–2010) tanár, nyelvész
Gergely János (1925–2010) úszóedző
Gergely János (?) színházigazgató, Szatmárnémeti Északi Színház